Тера може да се отнася за:
 Тера - римска богиня на Земята
 Тера - десетична представка от система SI
 Терабит - единица за цифрова информация или за компютърна памет, кратна на бит
 Тера-3 – бивш научно-експериментален комплекс

География 
 Тера - група острови с вулканичен произход в Егейско море
 Тера Хоут - град в щата Индиана, САЩ
 Тера Ча - район в Испания
 Тера де Лемос – район в Испания
 Тера хелада – пояс на високопланински ливади
 Арабия Тера - голям планински регион в северната част на Марс

Хора 
 Тера Патрик - псевдоним на американската порнозвезда Линда Ан Хопкинс Шапиро
 Тера Джой - псевдоним на чешката порнографска актриса Тереза Прочазкова
 Тера Бонд - унгарска порнографска актриса

Вижте също 
 Тера Нова